Federação Tunisiana de Futebol (em francês: Fédération Tunisienne de Football e em árabe: الجامعة التونسية لكرة القدم) é uma associação de futebol da Tunísia, fundada em 1957. Ela é filiada à CAF, UAFA, UNAF e à FIFA. Ela é responsável pela organização dos campeonatos disputados no país, como o Campeonato Tunisiano de Futebol e também pela Seleção Tunisiana de Futebol.

Futebol da Tunísia
Organizações esportivas fundadas em 1957